Flaggenzeichen werden in verschiedenen Situation verwendet:

 zur Nachrichtenübermittlung mittels Flaggenalphabets
 zur Nachrichtenübermittlung mittels Winkeralphabets
 zur Signalisierung von Gefahren, siehe Warnflagge
 im Motorsport, siehe Liste der Flaggenzeichen im Motorsport
 Symbole auf Flaggen und Fahnen, siehe Vexillologie

Siehe auch